Egell ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Egell (1731–1786), deutscher Maler und Hofbildhauer in Mannheim
 Paul Egell (1691–1752), deutscher Bildhauer und Stuckateur